Az 1976. évi nyári olimpiai játékokon a női kosárlabdatornát július 19. és 26. között rendezték. A tornán 6 nemzet csapata vett részt.

Ez volt az első női kosárlabdatorna az olimpiák történetében.

Lebonyolítás 
A 6 résztvevő egy hatos csoportot alkotott, ahol körmérkőzések döntötték el a csoport végeredményét, amely egyben a torna végeredményét is jelentette.

Csoportkör

Végeredmény

Források

Kapcsolódó szócikkek 
 Férfi kosárlabdatorna az 1976. évi nyári olimpiai játékokon

N